Genoveva - uma ópera
Santa Genoveva
680 Genoveva

Desambiguação